

Architetture 
 Marquee Club – locale da musica di Londra, nel Regno Unito
 Marquee Theatre – teatro di Tempe, negli Stati Uniti d'America

Informatica 
 Marquee – HTML

Musica 
 Marquee Moon – album dei Television del 1977